Malhada Velha é uma aldeia com 84 habitantes (2011), situada na freguesia de Bogas de Cima, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, em Portugal.

Aldeias do Distrito de Castelo Branco
Fundão (Portugal)